Кијану Чарлз Ривс () је канадски глумац који се прославио у Холивуду, САД. Рођен је 2. септембра 1964. године у Бејруту, Либан. Његово име на старом хавајском језику значи „хладан ветар који дува са планине“. Најпознатији је по својој улози у тетралогији филмова Матрикс.

Осим глуме бави се и стрипом као сценариста.

Филмографија 

|- 
| 1985. || Препуштање || -{Letting Go}- || тинејџер са стереом  || ТВ серија 
|- 
| 1985. || Корак уназад || -{One Step Away}- || Рон Петри || 
|- 
| 1986. || Чин освете || -{Act of Vengeance}- || Бади Мартин || ТВ филм
|- 
| 1986. || Девојке у земљи играчака|| -{Babes in Toyland}- || Џек Нимбл || ТВ филм
|- 
| 1986. || Братство правде || -{Brotherhood of Justice}- || Дерек || ТВ филм
|- 
| 1986. || Летење || -{Flying}- || Томи Ворнеки|| ТВ филм
|- 
| 1986. || Окука реке || -{River's Edge}- || Мет || 
|- 
| 1986. || Под утицајем || -{Under the Influence}- || Еди Талбот || ТВ филм
|- 
| 1986. || Млада крв|| -{Youngblood}- || Хивер|| 
|- 
| 1988. || Ноћ пре || -{The Night Before}- || Винстон Конели || 
|- 
| 1988. || Трајни досије || -{Permanent Record}- || Крис Таунсенд || 
|- 
| 1988. || Принц Пенсилваније || -{The Prince of Pennsylvania}- || Руперт Маршета || 
|- 
| 1988. || Опасне везе || -{Dangerous Liaisons}- || 	Рафаел Дансени || 
|- 
| 1989. || Живот под водом || -{Life Under Water}- || Кип || 
|- 
| 1989. || Невероватна пустоловина Била и Теда || -{Bill & Ted's Excellent Adventure}- || Тед Логан || 
|- 
| 1989. || Савршени тата || -{Parenthood}- || Тод Хигинс || 
|- 
| 1990. || Волим те до смрти || -{I Love You to Death}- || Марлон Џејмс || 
|- 
| 1990. || Изврсне пустоловине Била и Теда|| -{Bill & Ted's Excellent Adventures}- || Тед Логан (глас) || ТВ серија
|- 
| 1990. || Укључите се сутра || -{Tune in Tomorrow}- || Мартин Лоудер || 
|- 
| 1991. || Провиденс || -{Providence}- || Ерик || 
|- 
| 1991. || Тачка прекида || -{Point Break}- || Специјални агент ФБИ, Џон 'Џони' Јута || 
|- 
| 1991. || Уврнуто путовање Била и Теда || -{Bill & Ted's Bogus Journey}- || Тед Логан/Зли Тед || 
|- 
| 1991. || Мој приватни Ајдахо || -{My Own Private Idaho}- || Скот Фејвор || 
|- 
| 1992. || Дракула || -{Bram Stoker's Dracula}- || Џонатан Харкер || 
|- 
| 1993. || Много буке ни око чега || -{Much Ado About Nothing}- || Дон Џон || 
|- 
| 1993. || Наказе || -{Freaked}- || Ортиз, пас дечак ||непотписан
|- 
| 1993. || Блуз каубојке || -{Even Cowgirls Get the Blues}- || Џулијан Гише || 
|- 
| 1993. || Мали Буда || -{Little Buddha}- || сидарта || 
|- 
| 1994. || Брзина || -{Speed}- || Џек Трејвен || МТВ филмска награда за најбољи филмски дуо (са Сандром Булок)номинација - МТВ филмска награда за најбољи пољубац (са Сандром Булок)номинација - МТВ филмска награда за најбољу мушку улогу
|- 
| 1995. || Џони Мнемоник || -{Johnny Mnemonic}- || Џони Мнемоник || 
|- 
| 1995. || Шетња у облацима || -{A Walk in the Clouds}- || Пол Сатон || 
|- 
| 1996. || Ланчана реакција || -{Chain Reaction}- || Еди Касаливич || 
|- 
| 1996. || Љубав у Минесоти || -{Feeling Minnesota}- || Џејџекс Клејтон || 
|- 
| 1997. || Последњи пут када сам починио самоубиство || -{The Last Time I Committed Suicide}- || Хари || 
|- 
| 1997. || Ђавољи адвокат || The Devil's Advocate || Кевин Ломакс || 
|- 
| 1999. || Матрикс || -{The Matrix}- || Томас Андерсон/Нео ||МТВ филмска награда за најбољу мушку улогуМТВ филмска награда за најбољу тучу (са Лоренсом Фишберном)номинацја - МТВ филмска награда за најбољи филмски дуо (са Лоренсом Фишберном)номинација - Награда Сатурн за најбољег глумца (филм)
|- 
| 1999. || Ја и Вил || -{Me and Will}- || глуми себе || камео
|- 
| 2000. || Резерве || -{The Replacements}- || Шејн Фалко || 
|- 
| 2000. || Посматрач || -{The Watcher}- || Дејвин Ален Грифин || 
|- 
| 2000. || Дар || -{The Gift}- || Дони Барксдејл || 
|- 
| 2001. || Слатки новембар || -{Sweet November}- || Нелсон Мос || 
|- 
| 2001. || На прву лопту || -{Hard Ball}- || Конор О'Нил || 
|- 
| 2003. || Матрикс 2|| -{The Matrix Reloaded}- || Томас Андерсон/Нео|| номинација - МТВ филмска награда за најбољу тучу (са Хјугом Вивингом)номинација - МТВ филмска награда за најбољи пољубац (са Моником Белучи)
|- 
| 2003. || Аниматрикс || -{	The Animatrix}- || Томас Андерсон/Нео|| 
|- 
| 2003. || Матрикс 3 || -{The Matrix Revolutions}- || Томас Андерсон/Нео|| 
|- 
| 2003. || Само не ти || -{Something's Gotta Give}- || др Џулијан Мерцер || 
|- 
| 2005. || Муке с палцем || -{Thumbsucker}- || Пери Лајман || 
|- 
| 2005. || Константин || -{Constantine}- || Џон Константин || 
|- 
| 2006. || Мрачни скенер || -{A Scanner Darkly}- || Боб Арктор || 
|- 
| 2006. || Кућа на језеру || -{The Lake House}- || Алекс Вајлер|| 
|-
| 2008. || Господари улице || -{Street Kings}- || Детектив Том Ладлоу || 
|-
| 2008. || Дан када је Земља стала || -{The Day the Earth Stood Still}- || Клату ||
|-
| 2009. || Приватни животи Пипе Ли || -{The Private Lives of Pippa Lee}- || Крис Надеу ||
|-
| 2010. || Хенријев злочин || -{Henry's Crime}- || Хенри Торн ||
|-
| 2012. || Генерација ум... || -{Generation Um...}- || Џон ||
|-
| 2013. || Човек тај чија || -{Man of Tai Chi }- || Донака Марк ||режисер
|-
| 2013. || 47 ронина || -{47 Ronin}- || Кај |||-
|-
| 2014. || Џон Вик || -{John Wick}- || Џон Вик ||
|-
| 2015. || Куц-куц || -{	Knock Knock}- || Еван Вебер||извршни продуцент
|-
| 2016. || Разоткривен || -{Exposed}- || Скот Галбан||продуцент
|-
| 2016. || Кијану || -{Keanu}- || Кијану (глас) ||камео
|-
| 2016. || Неонски демон || -{The Neon Demon}- || Ханк ||
|-
| 2016. || Лоша тура || -{The Bad Batch}- || Сан ||
|-
| 2016. || Потпуна истина || -{The Whole Truth}- || Ричард Ремзи ||
|-
| 2017. || До кости || -{To the Bone}- || др Вилијам Бекам||
|-
| 2017. || Џон Вик 2 || -{John Wick: Chapter 2}- || Џон Вик ||
|-
| 2018. || Реплике || -{Replicas}- || Вил Фостер||
|-
| 2018. || Сибир || -{Siberia}- || Лукас Хил||
|-
| 2019. || Џон Вик: Поглавље 3 Парабелум || -{John Wick: Chapter 3 – Parabellum}- || Џон Вик || 
|-
| 2019. || Прича о играчкама 4 || Toy Story 4 || војвода Кабум|| глас
|-
| 2020. || Сунђер Боб филм: Сунђер у бекству || -{The SpongeBob Movie: Sponge on the Run}- || Сејџ ||
|- 
| 2020. ||  || -{Bill & Ted Face the Music}- || Тед Логан ||
|-
| 2021. || Матрикс: Ускрснућа || -{The Matrix: Resurrections}- || Томас Андерсон/Нео|| 
|-
| 2022. || DC Лига суперљубимаца || -{DC League of Super-Pets}- || Бетмен || глас
|-
| 2023. || Џон Вик 4 || -{John Wick: Chapter 4}- || Џон Вик || 
|-
|}

Референце

Спољашње везе 

 
 Сасвим (не)обичан богати џентлмен („Политика”, 24. фебруар 2019)

Рођени 1964.
Либанци
Канадски глумци
Атеисти